Sitio de Siracusa puede referirse a varios sitios sufridos por esta ciudad siciliana:

 Sitio de Siracusa, (415–413 a. C.) por los atenienses durante la expedición a Sicilia.
 Sitio de Siracusa, (397 a. C.) por los cartagineses.
 Sitio de Siracusa, (278 a. C.) por los cartagineses.
 Sitio de Siracusa, (214–212 a. C.) por los romanos durante la segunda guerra púnica.
 Sitio de Siracusa,  (827-828) por los aglabíes.
 Sitio de Siracusa (868), por los aglabíes.
 Sitio de Siracusa, (877-878) por los aglabíes.
 Sitio de Siracusa, (1298) por la Corona de Aragón.